El término Sabor puede referirse a:

 Sabor, impresión que causa un alimento u otra sustancia.
 Sabor (física) es una propiedad de partículas elementales relacionado con sus interacciones débiles. 
 Río Sabor, cauce fluvial, catalogado como río, de la península ibérica.
  Sabor (Parlamento de Croacia) , palabra croata o general sureslavica por parlamento o dieta como Sabor- parlamento de la República de Croacia.
 Sabor (Tarzán) es un nombre genérico para las leonas en el idioma ficticio. Mangani de los grandes simios en las novelas de "Tarzán" de Edgar Rice Burroughs. 

Con la palabra sabor:
 Sabor Amargo (banda), banda de Rock española.
 El sabor salado universal, es un Gosho (honorable escritura) escrito por Nichiren Daishonin.